Black est le mot anglais désignant la couleur noire.

Par (anglicisme), en français, le mot est parfois employé en remplacement du mot « noir » pour désigner un individu de couleur noire.

L'expression « travail au black » est synonyme de travail au noir.

Black désigne également :

Nom de famille

Personnes réelles

A-C 
 Ana Black (née en 1970), photographe canadienne ; 
 Andrew Black (né en 1974), réalisateur et producteur de cinéma écossais ;
 Andy Black (1917-1989), footballeur écossais ;
 Archibald Black (1883-1956), rameur d'aviron canadien ;
 Bill Black (1926-1965), musicien américain ;
 Bob Black (né en 1951), essayiste américain, auteur de L'Abolition du travail ;
 Bud Black (né en 1957), joueur américain de baseball ;
 Byron Black (né en 1969), joueur de tennis zimbabwéen ;
  ;
 Chante Black (née en 1985), joueuse de basket-ball américaine ;
 Charles Black (1837-1901), homme politique canadien ;
 Christopher Black (né en 1950), avocat pénaliste canadien ;
 Claudia Black (née en 1972), actrice australienne ;
 Clementina Black (1853-1922), écrivaine anglaise, féministe et syndicaliste ;
 Clint Black (né en 1962), chanteur-compositeur américain de musique country ;
 Conrad Black (né en 1944), magnat, financier et biographe britannique ;

D-G 
 Dan Black (né en 1976), artiste pop anglais ;
 Davidson Black (1884-1934), anthropologue et archéologue canadien ;
 Dawn Black (née en 1943), personnalité politique canadienne de Colombie-Britannique ;
 Debbie Black (née en 1966), joueuse américaine de basket-ball ;
 Diane Black (née en 1951), femme politique américaine ;
 Diboué Black (né en 1967), artiste camerounais ;
  ;
 Duncan Black (1908-1991), économiste écossais ;
 Dustin Lance Black (né en 1974), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Edmund Black (1905-1996), athlète américain spécialiste du lancer de marteau ;
 Edwin Black (1950-), écrivain et journaliste américain ;
 Ellie Black (née en 1995), gymnaste canadienne ;
 Eric Black (né en 1963), footballeur écossais ;
 Fischer Black (1938-1995), mathématicien américain ;
 Frances Black (née en 1960), chanteuse irlandaise ;
 Frank Bunting Black (1869-1945), homme d'affaires et homme politique canadien ;
  ;
 Greene Vardiman Black (1836–1915), odontologiste américain ;
 Guy Black (né en 1964), homme politique britannique ;
 Gwendolyn  Black (1911-2005), musicienne et militante canadienne ;

H-J 
 Harold Stephen Black (1898-1983), ingénieur électricien américain ;
 Henry Black (1798-1873), avocat, juge et homme politique québécois.
 Holly Black (née en 1971), romancière américaine ;
 Hope Black (1919-2018), biologiste australienne ;
 Hugo Black (1886-1971), juriste et homme politique américain ;
 Ian Stuart Black (1915-1997), scénariste britannique ;
 Isobel Black (née en 1943), actrice britannique ;
  ;
  ;
 Jason Black (19?-), bassiste du groupe punk Senses Fail ;
 Jeremiah S. Black (1810-1883), avocat et homme politique américain ;
 Jeremy Black (1951-2004), historien, assyriologue et sumérologue britannique ;
 Jet Black (1938-2022), musicien anglais, batteur du groupe The Stranglers ;
 Jill Black (née en 1954), magistrate britannique ;
 Jim Black (né en 1967), compositeur, batteur et percussionniste de jazz américain ;
 John Black (1740-1820), homme politique britannique ;
 John Black (1827-1899), homme politique américain ;
 Joseph Black (1728-1799), chimiste et physicien écossais ;
  (1907-1991), artiste britannique ;

K-O 
 Kairakutei Black I (1858-1923), acteur de kabuki ;
 Karen Black (1939-2013), actrice américaine ;
 Kéda Black (né en 1976), autrice française de livres de cuisine ; 
 Kingsley Black (né en 1968), footballeur nord-irlandais ;
 Larry Black (1951-2006), athlète américain, spécialiste du sprint ;
 Leon Black (né en 1951), investisseur et collectionneur d'art américain ;
 Lewis Black (né en 1948), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Lucas Black (né en 1982), acteur américain ;
 Lydia T. Black (1925-2007), anthropologue, professeur et traductrice américaine ;
 Marilyn Black (née en 1944), athlète australienne ; 
 Martha Black (1866-1957), naturaliste et députée fédérale canadienne ;
 Mary Black (née en 1955), chanteuse irlandaise ;
 Mary Black (1737-1814), artiste anglaise ;
 Mary J. L. Black (1879-1939), bibliothécaire et suffragiste canadienne ;
 Matthew Black (1908-1994), professeur de critique biblique britannique ;
 Mhairi Black (née en 1994), femme politique écossaise ;
 Milton Black (né en 1949), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Neal Black (19?-), chanteur, compositeur et guitariste américain ;
 Noel Black (1937-2014), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Otere Black (1995-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;

P-Z 
 Percy Black (1877-1917), soldat australien ayant pris part à la Première Guerre mondiale ;
 Pippa Black (née en 1984), actrice et mannequin australienne ;
 Randy Black (19?-), pilote de rallyes canadien ;
 Rebecca Black (née en 1997), chanteuse américaine ;
 Richard H. Black (né en 1944), homme politique américain ;
 Robert Black (1947-2016), un tueur en série pédophile écossais ;
 Robert Black (1962-), homme politique canadien ;
 Roger Black (né en 1966), athlète britannique ;
 Samuel W. Black (1816-1862), homme politique américain ;
 Shane Black (né en 1961), scénariste et réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Tarik Black (né en 1993), basketteur américain ;
  ;
 Vic Black (né en 1988), joueur américain de baseball ;
 Virginia Black (née en 1950), claveciniste classique britannique ;
 Wayne Black (né en 1973), joueur de tennis zimbabwéen ;
 
 Yondo Black (19?-), avocat camerounais.

Pseudonymes 
 Amanda Black, née Amanda Benedicta Antony, (1993-), auteure-compositrice-interprète sud-africaine ;
 Charly Black, né Desmond Méndez (1980-), chanteur jamaïcain de dancehall music ;
 Cilla Black, née Priscilla White, chanteuse, actrice, animatrice et présentatrice britannique ;
 Code Black, de son vrai nom Corey Soljan (1987-), producteur et disc jockey de hardstyle australien ;
 Fajah Lourens, dite Hanna Black, (1981-), actrice, mannequin, écrivaine, disc jockey et sportive néerlandaise ;
 Frank Black, né Charles Michael Kittridge Thompson IV (1965-), musicien américain ex-membres des Pixies ;
 Jenna Black, pseudonyme de Jennifer Bellak, écrivaine américaine de romans d'amour paranormaux et de romans de fantasy urbaine ;
 Jimmy Carl Black, né James Inckanish Jr., (1938-2008) musicien américain ;
 John Black, né Jean Schwartz (1827-1899), homme politique américain ;
 Johnni Black, de son vrai nom  Laurie Golem (1968-), actrice pornographique américaine ;
 Kodak Black, né Dieuson Octave (1997-), rappeur américain d'origine haïtienne ;
 Lionel Black, nom de plume de Dudley Barker, écrivain britannique ;
 Monkey Black, nom de scène de Leonardo Michael Flores Ozuna (1986-2014), chanteur de musique urbaine de la République dominicaine ;
 Pauline Black, de son vrai nom Pauline Vickers, (1953-), chanteuse et actrice anglaise ;
 Porcelain Black, nom de scène d'Alaina Marie Beaton (1985-), e auteure-compositrice-interprète pop américaine ;
 Roy Black, de son vrai nom Gerhard Höllerich (1943-1991), chanteur de schlager et un acteur allemand ;
 Stanley Black, de son vrai nom Solomon Schwartz (1913-2002), compositeur, pianiste, arrangeur et chef d'orchestre anglais ;
 Tori Black, de son vrai nom Michelle Chapman (1988-), actrice de films pornographiques américaine.

Personnages fictifs 
 Jacob Black, personnage des livres Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation par Stephenie Meyer
 Token Black, personnage de la série d'animation South Park
 Les Black, famille dans les romans Harry Potter :
 Phineas Nigellus Black
 Regulus Black
 Sirius Black
 Les Black, famille Quileute dans la saga du désir interdit ()
 Billy Black
 Jacob Black

Sport 
 All blacks, surnom de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV.

Littérature 
 Black, roman d’Alexandre Dumas
 Black Lagoon, manga créé par Rei Hiroe.
 Goku Black (ou tout simplement Black), dans le manga et la série d'animation Dragon Ball Super, est un des antagoniste principaux.

Musique 
 Automatic Black,  groupe de rock américain ;
 Black, pseudonyme de Colin Vearncombe (1962-2016), auteur-compositeur-interprète anglais connu pour le tube Wonderful Life ;
 Black, album de Lita Ford ;
 , chanson du groupe américain Pearl Jam ;
 Black Army Jacket, groupe de powerviolence et grindcore américain ;
 Black Eyed Peas, groupe de hip hop/pop américain ;
 
 Black Rain, dixième album studio de Ozzy Osbourne ;
 Black Sabbath, groupe britannique de heavy metal ;
 Black, pseudonyme du chanteur des groupes de metal français Excalibur et Surpuissance.
 Black Mesrimes, autrement dit Black M, est un rappeur qui intégrait le groupe Sexion d'Assaut de 2010 à 2013.

Cinéma 
 Black, un film du réalisateur indien Sanjay Leela Bhansali, sorti en 2005 ;
 Black, un film du réalisateur français Pierre Laffargue, sorti le 15/07/2009 ;
 Black, un film belge réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, sorti en 2015.

Série télévisée 
  (, une série télévisée sud-coréenne diffusée en 2017.

Jeu vidéo 
 Black, un jeu vidéo sorti en 2006.

Zoologie 
 Black, un mutant de drosophile ayant le corps noir.

Toponymie 
 Black, une municipalité de l'Alabama aux États-Unis ;
 , une communauté non-incorporée du comté d'Edwards dans l'Illinois aux États-Unis ;
 Black, rivière d'Alaska, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk
 Black, un cratère lunaire ;
 Black Crater, un cratère volcanique en Californie.
 
 
 Black Tom, une petite île, dépôt du port de New York et New Jersey ;
 Blacks Harbour, un village canadien ;
 Le lac Black, un lac du Colorado

Autres 
 Black Bloc, regroupement en manifestation d'autonomes éphémère et spontané.
 William M. Black drague navire-musée américain.
Black friday

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais
Homonymie de titre
Homonymie de pseudonyme
Homonymie de localités aux États-Unis